Die Primera División 1995/96 war die 65. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 3. September 1995 und endete am 25. Mai 1996. Atlético Madrid wurde zum neunten Mal spanischer Meister.

Aufgrund ihrer Verschuldung wurden nach der Saison 1994/95 die Mannschaften von Celta Vigo und dem FC Sevilla in die dritte Liga, die Segunda División B zurückgestuft. Die Mannschaften von Real Valladolid und Albacete Balompié, die sportlich abgestiegen waren, verblieben dafür in der Liga. Offizielle und Fans von Celta und Sevilla protestierten jedoch erfolgreich beim spanischen Fußballverband gegen den Zwangsabstieg. Anschließend wurde die Liga kurzerhand auf 22 Mannschaften aufgestockt, da nun auch Valladolid und Albacete gegen das Wirksamwerden ihres Abstiegs protestierten.

Vor der Saison 
 Als Titelverteidiger ging der 26-malige Meister Real Madrid ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister wurde Deportivo La Coruña.
 Aufgestiegen aus der Segunda División sind CP Mérida, Rayo Vallecano und UD Salamanca.

Vereine

Abschlusstabelle 

Ab dieser Saison galt die Drei-Punkte-Regel

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – Atlético Madrid – UEFA Champions League direkt
 2. – FC Valencia – UEFA-Pokal
 Finalist der Copa del Rey – FC Barcelona – Europapokal der Pokalsieger
 4. – Espanyol Barcelona – UEFA-Pokal
 5. – CD Teneriffa – UEFA-Pokal

Absteiger in die Segunda División
 20. – Albacete Balompié
 21. – CP Mérida
 22. – UD Salamanca

Aufsteiger in die Primera División
 Hércules Alicante
 CD Logroñés
 FC Extremadura

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.

Die Meistermannschaft von Atlético Madrid

Weblinks 
Spain - List of Champions rsssf.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1995/96
1995 96